Miodonka, miodula lub miodunka – nazwa słynnej miodowej nalewki regionalnej o zawartości alkoholu zazwyczaj 38%. Wódka na bazie miodu jest popularnym napojem alkoholowym na Śląsku Cieszyńskim. .

Historyczny przepis na miodulę 

 W łatwiejszy sposób przyrządzano miodule: do butelki wlewano pół na pół miód i spirytus. Od czasu do czasu należało wstrząsnąć butelką. Miodulę było trzeba odstawić na kilka dni w chłodne miejsce. Przepis ten nadal jest praktykowany, lecz napitek jest bardzo słodki i dodatek wody ten smak znacznie łagodzi. Ale są smakosze i takiej mioduli.
 Do butelki wlać jedną część miodu, jedną część przegotowanej wody i jedną część spirytusu. Odstawić i od czasu do czasu wstrząsnąć butelką. Im dłużej stoi, tym lepsza.
 Miód pszczeli płynny 1 szklanka, spirytus 1 szklanka, woda przegotowana 1 szklanka. Przestudzoną wodę połączyć z miodem, dokładnie wymieszać, po czym wlać spirytus. Miodulę przyrządzać w czystych słoikach lub butelkach i szczelnie zamykać. Wódka jest lepsza, jeśli przechowywana jest przez dłuższy okres.

Przypisy

Linki zewnętrzne 

https://www.miodula.cz/
https://st-2.webnode.cz/opis-projektu/
http://www.miodula.com/
https://www.slaskiesmaki.pl/Pokaz/141207/miodula-miodunka-miodonka

Wódki
Śląsk Cieszyński